Sorokin (russ. ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksei Sorokin (1888–1933), estnischer Politiker
 Alexei Iwanowitsch Sorokin (1922–2020), sowjetisch-russischer Flottenadmiral
 Anna Sorokin (* 1991), russisch-deutsche Betrügerin
 Dmitri Andrejewitsch Sorokin (* 1992), russischer Dreispringer

 Jaanus Sorokin (* 1986), estnischer Eishockeyspieler
 Jegor Andrejewitsch Sorokin (* 1995), russischer Fußballspieler
 Jewgraf Semjonowitsch Sorokin (1821–1892), russischer Maler
 Maxim Iljitsch Sorokin (1968–2007), russischer Schachspieler
 Michail Walerjewitsch Sorokin (* 1981), russisch-kasachischer Ski-Orientierungsläufer

 Peter Sorokin (1931–2015), US-amerikanischer Physiker
 Pitirim Sorokin (1889–1968), russischer Soziologe
 Sergei Nikolajewitsch Sorokin (* 1969), russischer Eishockeyspieler

Sorokin steht für: 
 Sorokin (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk in Russland
 Sorokin (Krasnodar), Weiler in der Region Krasnodar in Russland

Siehe auch:

 Sorokina
 Sorokins